, page d'homonymie

Toponyme 

 , page d'homonymie